Harthöfe ist der Name folgender Orte:

 Harthöfe (Laupheim), Ortsteil von Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Harthöfe (Mengen), Ortsteil von Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Harthöfe (Nusplingen), Ortsteil von Nusplingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg